XXIII чемпионат России по волейболу среди команд женской Суперлиги проходил с 23 сентября 2013 года по 15 мая 2014 года. В турнире стартовало 12 команд, но 1 октября 2013 года липецкий «Индезит» снялся с чемпионата. Титул чемпиона России в четвёртый раз подряд завоевала команда «Динамо-Казань».

Предварительный этап 
На предварительном этапе участники соревнования сыграли двухкруговой турнир по разъездному календарю. Команды, занявшие 1—8-е места, продолжили борьбу за медали по системе плей-офф, остальные приняли участие в турнире за право остаться в сильнейшем дивизионе.

После второго тура из-за финансовых и организационных проблем липецкий «Индезит» снялся с турнира команд Суперлиги, а в середине ноября стартовал в первой лиге чемпионата России — чемпионате Центрального федерального округа. В середине сезона под угрозой снятия с чемпионата оказалась «Уфимочка»-УГНТУ, игроки которой более полугода не получали зарплату. По ходу сезона «Уфимочку» покинули её капитан Мария Самойлова, чемпионка Европы Анна Малова и белорусская легионерка Екатерина Закревская, но несмотря на столь тяжёлую обстановку команда доиграла чемпионат до конца.

Победителем предварительного этапа стало «Динамо-Казань». Своё первое и единственное поражение команда Ришата Гилязутдинова потерпела в 20-м туре от дебютанта элитного дивизиона — «Хара Морина», выступая в Улан-Удэ молодёжным составом.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Результаты двух проведённых липецким «Индезитом» матчей аннулированы.

Финальный этап

Плей-офф 
Изначально предусмотренные регламентом финальные серии до трёх побед за 1-е и 3-е места отменены и заменены на финалы из одного матча на нейтральной площадке (в Одинцове) в связи с переносом сроков проведения клубного чемпионата мира, в котором принимала участие команда «Динамо-Казань».

Казанские динамовки к победам в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира добавили победу в чемпионате России, в четвёртый раз подряд став сильнейшим клубом страны. Екатерина Гамова, завоевавшая свой 10-й в карьере титул чемпионки России, во второй раз подряд была награждена Призом Людмилы Булдаковой.

1/4 финала 
«Факел» — «Динамо-Казань» — 0—2

«Тюмень»-ТюмГУ — «Омичка» — 0—2

«Заречье-Одинцово» — «Динамо» (Москва) — 0—2

«Уралочка»-НТМК — «Динамо» (Краснодар) — 0—2

В случае обмена победами при суммарном счёте по партиям 3:3, 4:3, 4:4 или 5:5, регламентом было предусмотрено проведение «золотого сета».

1/2 финала 
«Динамо-Казань» — «Динамо» (Краснодар) — 3—0

«Омичка» — «Динамо» (Москва) — 0—3

Матч за 3-е место 
«Омичка» — «Динамо» (Краснодар) — 3:2 (25:18, 23:25, 25:20, 19:25, 15:7)
«Омичка»: Нэнси Каррильо — 18 (16, 0, 2), Юлия Кутюкова — 15 (11, 2, 2), Елена Юрьева — 15 (6, 7, 2), Марина Бабешина — 6 (0, 3, 3), Наталья Мамедова — 22 (20, 2, 0), Анастасия Шляховая — 8 (2, 5, 1), Виктория Кузякина (либеро), Екатерина Орлова — 2 (1, 0, 1), Ольга Терёхина.
«Динамо» Кр: Наталья Дианская — 8 (2, 5, 1), Любовь Соколова — 5 (4, 1, 0), Росир Кальдерон Диас — 23 (18, 5, 0), Юлия Подскальная — 10 (4, 4, 2), Анна Матиенко — 2 (0, 2, 0), Яна Щербань — 15 (14, 0, 1), Светлана Крючкова (либеро), Мария Бибина (либеро), Анна-Мириам Гансонре — 3 (2, 1, 0), Ирина Уралёва — 1 (1, 0, 0), Аня Спасоевич.
Время матча — 1:53 (25+26+25+25+12). Очки — 107:95 (атака — 56:45, блок — 19:18, подача — 11:4, ошибки соперника — 21:28).
14 мая. Одинцово. Волейбольный центр Московской области.
СМИ:

Финал 
«Динамо-Казань» — «Динамо» (Москва) — 3:0 (25:17, 25:21, 25:18)
«Динамо-Казань»: Антонелла Дель Коре — 8 (7, 1, 0), Екатерина Гамова — 18 (10, 5, 3), Регина Мороз — 8 (4, 3, 1), Джордан Ларсон — 14 (10, 3, 1), Евгения Старцева — 3 (1, 2, 0), Мария Бородакова — 8 (5, 3, 0), Екатерина Уланова (либеро), Ирина Воронкова, Ирина Малькова.
«Динамо» М: Вера Ветрова — 3 (3, 0, 0), Татьяна Кошелева — 11 (11, 0, 0), Екатерина Кривец — 2 (0, 1, 1), Наталия Обмочаева — 19 (15, 4, 0), Марина Марченко — 2 (2, 0, 0), Юлия Морозова — 3 (2, 1, 0), Анна Малова (либеро), Екатерина Третьякова, Анастасия Маркова — 3 (3, 0, 0), Ольга Житова.
Время матча — 1:15 (24+26+25). Очки — 75:56 (атака — 37:36, блок — 17:6, подача — 5:1, ошибки соперника — 16:13).
15 мая. Одинцово. Волейбольный центр Московской области.
СМИ:

Плей-аут 
Команды, не попавшие в плей-офф, сыграли в два круга по туровой системе с учётом очков, набранных на предварительном этапе. Занявшая 11-е место «Уфимочка»-УГНТУ провела серию матчей до двух побед с командой, ставшей 2-й в высшей лиге «А» за право остаться в Суперлиге.

Переходные матчи 
 «Уфимочка»-УГНТУ — «Ленинградка» — 2—1
1-й матч. 11 мая. Уфа. 3:1 (25:19, 22:25, 25:17, 25:18)
2-й матч. 14 мая. Санкт-Петербург. 1:3 (27:25, 21:25, 25:27, 22:25)
3-й матч. 15 мая. Санкт-Петербург. 3:2 (19:25, 26:28, 25:22, 25:20, 15:10)

Несмотря на поражение в серии, «Ленинградке» предоставлено право сыграть в следующем сезоне в Суперлиге в связи с отказом от участия «Тюмени»-ТюмГУ.

Итоговое положение

Составы 
 «Динамо-Казань»: Екатерина Гамова — 25 матчей, 79 партий / 465 очков (401 в атаке, 41 на блоке, 23 с подачи); Екатерина Уланова — 25, 81; Евгения Старцева — 25, 79 / 83 (31, 33, 19); Антонелла Дель Коре — 25, 78 / 269 (204, 43, 22); Мария Бородакова — 24, 76 / 180 (91, 74, 15); Регина Мороз — 23, 74 / 168 (102, 60, 6); Джордан Ларсон — 23, 71 / 262 (202, 39, 21); Ирина Малькова — 21, 40 / 47 (35, 8, 4); Ирина Воронкова — 20, 43 / 30 (23, 2, 5); Мария Фролова (Попова) — 16, 33 / 17 (11, 3, 3); Анна Мельникова — 11, 27 / 11 (2, 0, 9); Дарья Россамахина — 6, 6 / 4 (3, 0, 1); Ольга Бирюкова — 3, 3 / 4 (4, 0, 0); Дарья Малыгина — 1, 3 / 10 (6, 3, 1); Анна Лунёва — 1, 3 / 5 (3, 1, 1); Сабина Гильфанова — 1, 3 / 3 (3, 0, 0); Екатерина Лазарева — 1, 3 / 3 (3, 0, 0); Арина Елисеева — 1, 3 / 2 (1, 0, 1); Анастасия Подошвина — 1, 3 / 2 (2, 0, 0); Эльвира Ситдикова — 1, 3; Алёна Шадрина — 1, 2. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.
 «Динамо» (Москва): Юлия Морозова — 26, 100 / 232 (111, 114, 7); Вера Ветрова — 26, 95 / 86 (29, 39, 18); Марина Марченко — 26, 91 / 264 (196, 56, 12); Наталия Обмочаева — 23, 88 / 478 (408, 57, 13); Татьяна Кошелева — 22, 81 / 388 (302, 61, 25); Екатерина Кривец — 22, 77 / 138 (46, 74, 18); Екатерина Третьякова — 22, 68 / 1 (1, 0, 0); Анна Малова — 16, 57; Саня Попович — 13, 40 / 122 (93, 9, 20); Ольга Житова — 12, 33 / 42 (20, 17, 5); Анастасия Маркова — 11, 25 / 48 (38, 7, 3); Марина Акулова — 11, 19 / 13 (5, 7, 1); Валерия Гончарова — 6, 16; Дарья Чикризова — 2, 4. Главный тренер — Светлана Илич (до 11-го тура), Леонид Зайко.
 «Омичка»: Елена Юрьева — 26, 92 / 253 (156, 66, 31); Нэнси Каррильо — 26, 91 / 448 (375, 31, 42); Марина Бабешина — 26, 91 / 87 (31, 19, 37); Анастасия Шляховая — 26, 84 / 209 (123, 57, 29); Виктория Кузякина — 25, 88; Юлия Кутюкова — 24, 85 / 258 (204, 24, 30); Наталья Мамедова — 21, 74 / 340 (273, 36, 31); Екатерина Орлова — 16, 33 / 63 (34, 24, 5); Ольга Фатеева — 12, 35 / 87 (73, 7, 7); Анастасия Корниенко — 12, 17 / 7 (3, 1, 3); Ольга Терёхина — 11, 20; Татьяна Белькова — 5, 6 / 7 (5, 0, 2); Юлия Панова — 2, 2. Главный тренер — Зоран Терзич.
 «Динамо» (Краснодар): Светлана Крючкова — 26, 92; Любовь Соколова — 26, 88 / 294 (258, 14, 22); Ирина Уралёва — 26, 88 / 59 (28, 20, 11); Юлия Подскальная — 26, 86 / 238 (143, 73, 22); Анна-Мириам Гансонре — 26, 77 / 100 (66, 21, 13); Росир Кальдерон Диас — 25, 87 / 403 (350, 36, 17); Марина Марюхнич — 24, 82 / 190 (130, 51, 9); Аня Спасоевич — 23, 59 / 95 (78, 5, 12); Анна Матиенко — 22, 52 / 14 (4, 6, 4); Яна Щербань — 22, 50 / 108 (90, 11, 7); Наталья Дианская — 12, 34 / 63 (35, 23, 5); Людмила Малофеева — 12, 22 / 39 (32, 2, 5); Мария Бибина — 9, 17; Римма Гончарова — 2, 3 / 1 (0, 1, 0); Евгения Кожухова — 2, 2 / 1 (1, 0, 0). Главный тренер — Авитал Селинджер (до окончания полуфинальной серии плей-офф), и. о. Константин Ушаков.
 «Уралочка»-НТМК: Александра Пасынкова — 22, 85 / 219 (165, 37, 17); Виктория Чаплина — 22, 83 / 282 (215, 47, 20); Екатерина Русакова — 22, 77 / 61 (31, 15, 15); Екатерина Романова (Чернова) — 21, 81; Юмилка Руис — 21, 73 / 253 (220, 25, 8); Шинед Джек — 19, 68 / 206 (145, 44, 17); Ирина Заряжко — 17, 61 / 197 (154, 38, 5); Валерия Сафонова — 13, 36 / 57 (41, 11, 5); Ксения Ильченко — 13, 22 / 16 (13, 3, 0); Анастасия Салина — 12, 34 / 19 (2, 3, 14); Виктория Червова — 11, 26 / 24 (16, 5, 3); Мария Белобородова — 8, 22 / 32 (23, 8, 1); Ирина Смирнова — 7, 17 / 23 (18, 3, 2); Анастасия Маковецкая — 7, 15; Екатерина Макарчук — 4, 10 / 8 (8, 0, 0); Светлана Чеснокова — 3, 6; Анна Тележук — 3, 6; Анастасия Черемисина — 2, 4 / 8 (6, 1, 1); Дарья Островская — 1, 3 / 7 (6, 0, 1); Алёна Голоснова — 1, 1. Главный тренер — Николай Карполь.
 «Заречье-Одинцово»: Анастасия Бавыкина — 23, 89 / 332 (264, 51, 17); Екатерина Косьяненко — 23, 89 / 34 (10, 8, 16); Юлия Меркулова — 23, 88 / 187 (141, 32, 14); Ольга Букреева — 23, 88 / 130 (101, 11, 18); Вера Серебряникова — 23, 68 / 9 (4, 2, 3); Ирина Фетисова — 22, 83 / 180 (112, 52, 16); Екатерина Романенко — 22, 74; Наталья Малых — 21, 82 / 368 (319, 32, 17); Марина Диброва — 19, 36 / 19 (16, 3, 0); Елена Емельянова — 12, 43 / 89 (54, 31, 4); Валерия Гончарова — 12, 37 / 43 (22, 16, 5); Александра Виноградова — 10, 39; Ольга Малова — 4, 8. Главный тренер — Вадим Панков.
 «Тюмень»-ТюмГУ: Анна Иванова — 22, 86 / 235 (128, 87, 20); Анна Сотникова — 22, 85 / 303 (229, 49, 25); Светлана Сурцева — 22, 83 / 64 (36, 17, 11); Ольга Сажина — 20, 67 / 131 (99, 28, 4); Екатерина Иванова — 20, 63 / 101 (79, 13, 9); Мария Брунцева — 20, 60 / 114 (62, 43, 9); Елена Будылина — 20, 41 / 4 (3, 0, 1); Дарья Талышева — 19, 71; Соня Ньюкомб — 19, 66 / 151 (131, 16, 4); Мира Топич — 19, 55 / 121 (105, 9, 7); Екатерина Белова — 19, 40 / 66 (33, 29, 4); Елена Литовченко — 18, 30 / 45 (41, 1, 3); Маргарита Чачина — 10, 19 / 7 (4, 1, 2); Анна Поспелова — 5, 6. Главный тренер — Игорь Гайдабура.
 «Факел»: Ана Паула Феррейра (Фофинья) — 23, 88 / 313 (267, 31, 15); Алла Галеева — 23, 79; Дарья Писаренко — 23, 78 / 183 (146, 15, 22); Евгения Ивашова — 23, 75 / 108 (76, 7, 25); Страшимира Филипова — 22, 84 / 216 (155, 50, 11); Екатерина Любушкина (Богачёва) — 22, 77 / 234 (141, 54, 39); Анна Парегина — 21, 61 / 24 (10, 2, 12); Мария Жадан — 21, 50 / 20 (8, 8, 4); Татьяна Холина — 21, 50 / 3 (2, 1, 0); Елена Ежова — 20, 74; Ксения Бондарь — 15, 31 / 69 (55, 8, 6); Наталья Алимова — 12, 31 / 83 (62, 21, 0); Дарья Исаева — 11, 41 / 126 (98, 17, 11); Наталья Рогачёва — 2, 2; Наталья Гуськова — 1, 2. Главный тренер — Юрий Панченко.
 «Хара Морин»: Анна Моисеенко — 24, 91 / 63 (20, 13, 30); Маргарита Курило — 23, 84 / 278 (234, 23, 21); Анастасия Ярыгина — 23, 78 / 168 (130, 24, 14); Ирина Кузнецова — 23, 60 / 80 (59, 14, 7); Наталья Назарова — 22, 82 / 224 (152, 53, 19); Ирина Климанова — 22, 67 / 101 (66, 26, 9); Лола Арсланбекова — 20, 55 / 153 (135, 12, 6); Юлия Стенькина — 19, 74; Ольга Шукайло — 19, 53 / 87 (75, 9, 3); Марина Пилипенко — 14, 30 / 51 (39, 10, 2); Юлия Ковалёва — 13, 29; Ирина Смирнова — 12, 39 / 126 (114, 9, 3); Елена Тагангаева — 12, 20 / 1 (0, 0, 1); Кристина Пастулова — 10, 24 / 30 (18, 10, 2); Анастасия Ляпушкина — 7, 8 / 1 (1, 0, 0); Юлия Цветкова — 2, 5. Главный тренер — Сергей Алексеев (до 16-го тура), Вадим Кирьянов.
 «Протон»: Татьяна Козлова — 24, 90 / 228 (196, 16, 16); Елена Новик — 24, 90 / 77 (41, 11, 25); Надежда Молосай — 24, 89 / 315 (266, 24, 25); Галина Фёдорова — 24, 82; Нелли Алишева — 23, 82 / 444 (387, 30, 27); Ирина Беленкова — 23, 73 / 116 (63, 33, 20); Ольга Фёдорова — 22, 55 / 58 (34, 16, 8); Елена Ирисова — 21, 79 / 143 (85, 52, 6); Мария Халецкая — 21, 54 / 62 (49, 4, 9); Юлия Карпухина — 11, 28 / 41 (31, 9, 1); Валерия Фадеева — 9, 24 / 2 (0, 0, 2); Виктория Лёвшина — 9, 20; Екатерина Удовиченко — 7, 13 / 2 (0, 0, 2); Татьяна Шаманаева — 5, 8 / 7 (4, 1, 2). Главный тренер — Валерий Лосев (до 14-го тура), Роман Кукушкин.
 «Уфимочка»-УГНТУ: Любовь Пронина — 24, 90 / 306 (271, 25, 10); Ольга Ефимова — 24, 89 / 90 (47, 22, 21); Алина Бершакова — 24, 80 / 178 (141, 24, 13); Екатерина Ефимова — 24, 77 / 149 (79, 55, 15); Ольга Эргардт — 23, 80 / 241 (187, 21, 33); Надежда Мишина — 21, 59 / 91 (63, 23, 5); Юлианна Квон — 19, 61; Наталья Немтинова — 19, 59 / 120 (57, 54, 9); Дарья Чикризова — 14, 50; Мария Ивонькина — 13, 31 / 49 (24, 17, 8); Татьяна Алейникова — 12, 30 / 9 (6, 2, 1); Мария Самойлова — 11, 42 / 124 (104, 8, 12); Анна Малова — 10, 39; Екатерина Закревская — 8, 32 / 103 (82, 15, 6). Главный тренер — Андрей Подкопаев.
 «Индезит»: Екатерина Старикова — 2, 6 / 19 (18, 1, 0); Серафима Тестяная — 2, 6 / 19 (15, 3, 1); Алина Елизарова — 2, 6 / 18 (12, 6, 0); Галина Бойко — 2, 6; Алина Ярошик — 2, 5 / 11 (10, 0, 1); Наталья Немтинова — 2, 5 / 7 (2, 4, 1); Александра Перетятько — 2, 5 / 1 (1, 0, 0); Елена Пономарёва — 2, 4 / 9 (5, 4, 0); Татьяна Салтыкова — 2, 3 / 2 (2, 0, 0); Дарья Буркина — 1, 2 / 2 (1, 0, 1). Главный тренер — Геннадий Александрович.

Статистика «Уфимочки»-УГНТУ приведена без учёта переходных матчей.

Статистика 

 Рекорд сезона по результативности за матч установила во встрече 10-го тура против «Факела» нападающая «Протона» Нелли Алишева. За четыре партии она набрала 38 очков — 31 в атаке, 3 на блоке, 4 на подаче.
 Наибольшее количество очков на блоке за матч (11) набрала Юлия Морозова из московского «Динамо» во встрече 18-го тура с «Омичкой».
 Лучшие результаты по очкам с подачи — 6 эйсов за матч — показали Екатерина Гамова из «Динамо-Казань» в поединке 10-го тура с «Уфимочкой»-УГНТУ, Евгения Ивашова из «Факела» во встрече 17-го тура с «Хара Морином» и Надежда Молосай из «Протона» в игре 19-го тура с «Тюменью»-ТюмГУ.

Обзор высшей лиги

Высшая лига «А» 

Соревнование проходило с 16 октября 2013 года по 27 апреля 2014 года в четыре круга спаренными матчами по разъездному календарю. «Обнинск», сохранивший по итогам прошлого сезона место в высшей лиге «А», по финансовым причинам отказался от участия в этом турнире и перешёл в высшую лигу «Б». 11 марта 2014 года за неявки на матчи во Владивосток и Южно-Сахалинск исключена из числа участников подмосковная «Надежда», результаты сыгранных ею матчей аннулированы.

В предпоследний игровой день соревнования челябинский «Автодор-Метар» обеспечил себе первое место, дающее право в следующем сезоне играть в Суперлиге. Ставшая второй «Ленинградка» провела переигровку с 11-й командой Суперлиги.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Высшая лига «Б» 
Соревнование стартовало 3 октября 2013 года и проходило в два этапа. Команды играли по туровой системе, на предварительном этапе с соперниками по группам — в 4 круга, на финальном этапе — в 2 круга. «Юрмаш» (Юрга) исключён из числа участников чемпионата после четырёх туров предварительного этапа. По итогам первенства «Олимп» и «Обнинск» завоевали право в следующем сезоне выступать в высшей лиге «А».

Переходный турнир 
Переходный турнир с участием двух аутсайдеров высшей лиги «Б» и двух сильнейших команд первой лиги (чемпионата Центрального федерального округа) проходил с 16 по 18 мая в Череповце. «Северянка»-2 и «Индезит» завоевали путёвки в высшую лигу «Б» сезона-2014/15.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат России по волейболу среди мужчин 2013/2014

Ссылки 
 Результаты на сайте Всероссийской федерации волейбола
 Положение о чемпионате России-2013/2014
 Новости, статистика, результаты матчей

2013 год в волейболе
2014 год в волейболе